De Grand Prix van Aragón voor motorfietsen is een motorsportrace, die sinds 2010 wordt verreden en meetelt voor het wereldkampioenschap wegrace. Het evenement vindt plaats op het circuit Motorland Aragón in de buurt van de Spaanse plaats Alcañiz in de autonome regio Aragón.

De Grand Prix werd op 19 september 2010 als vervanging van de Grand Prix van Hongarije, die op de Balatonring plaats zou vinden, verreden. Het evenement is na de Grands Prix van Catalonië, Spanje en Valencia de vierde race op Spaanse bodem.

Circuits

Statistiek

Referenties